

Озерки — село, Семейська міська адміністрація, Східноказахстанська область

Озерки — селище, Атюр'євський район, Мордовія
 Озерки — присілок, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Озерки — селище, Заводоуковський міський округ, Тюменська область
 Озерки — присілок, Звениговський район, Марій Ел
 Озерки — село, Ілецький район, Оренбурзька область
 Озерки — присілок, Караідельський район, Башкортостан
 Озерки — присілок, Кілемарський район, Марій Ел
 Озерки — присілок, Красноуфімський міський округ (Натальїнськ), Свердловська область
 Озерки — село, Курманаєвський район, Оренбурзька область
 Озерки — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан
 Озерки — присілок, Мішкинський район, Башкортостан
 Озерки — присілок, Мішкинський район, Курганська область
 Озерки — селище, Нюксенський район, Вологодська область
 Озерки — присілок, Нюксенський район, Вологодська область
 Озерки — присілок, Орловський район, Кіровська область
 Озерки — присілок, Промишленнівський округ, Кемеровська область
 Озерки — присілок, Рузаєвський район, Мордовія
 Озерки — присілок, Таборинський район, Свердловська область
 Озерки — село, Тальменський район, Алтайський край
 Озерки — селище, Тальменський район, Алтайський край
 Озерки — село, Тербунський район, Липецька область
 Озерки — село, Чаришський район, Алтайський край
 Озерки — селище, Шипуновський район, Алтайський край
 Озерки — присілок, Ярський район, Удмуртія
 Озерки — станція метра у місті Санкт-Петербург

Озерки — село, Автономна Республіка Крим, Джанкойський район

Див. також 
 Озерище (значення)